A 31 104-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Sülysáp egyik települési, belső útja.

Nyomvonala 

Sülysáp belterületén ágazik ki a 3105-ös útból, annak 32+750-es kilométerszelvénye közelében, nyugat felé. Az újszászi vasút közelében, azzal párhuzamosan húzódik, Vasút utca néven elhalad Sülysáp vasútállomás mellett, majd az állomási térség túlsó végét elhagyva ér véget. Ugyanott van a végpontja a 31 105-ös útnak is, amely dél felől érkezik odáig

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,392 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek 

31104
Sülysáp